Renovación Española (RE) était un parti politique espagnol monarchiste et de droite qui existait pendant la période de la Deuxième République espagnole. Il a joué un rôle important dans les mois qui ont précédé la guerre civile espagnole.

Histoire 
Le groupe a été formé en janvier 1933 après que Goicoechea et certains de ses partisans se soient séparés d'Acción Popular, après avoir reçu l'approbation de l'ancien roi Alphonse XIII pour former un nouveau parti. Cependant, RE a d'abord entretenu de bonnes relations avec les carlistes et a tenté de collaborer avec eux dans diverses conspirations anti-républicaines. Même avant la guerre civile, le parti était lié à la Phalange de José Antonio Primo de Rivera, et y contribue en versant une subvention mensuelle de 10 000 pesetas. En fait, il y a eu des cas de double militantisme comme Romualdo de Toledo, député de la Communion traditionaliste et membre de la direction de la Renovación Española.

Renovación Española se définit comme un parti monarchique, défenseur de l'héritage d'Alphonse XIII. Malgré une faible représentation dans les Cortès, son importance était due au fait qu'elle représentait les intérêts des classes supérieures, y compris l'aristocratie encore florissante de l'époque. Deux tendances internes coexistaient : un camp conservateur autoritaire, dirigé par Antonio Goicoechea, et un autre qui s'inspirait plus que le précédent des mouvements totalitaires européens d'extrême droite de l'époque et qui, à partir de 1934, allait être dirigé par José Calvo Sotelo .

Le parti était initialement dirigé par Antonio Goicoechea, jusqu'à ce qu'en 1934 le politicien de droite José Calvo Sotelo revienne d'exil et rejoigne la Renovación Española. La formation a dérivé, au fil du temps, vers un néo-traditionalisme contre-révolutionnaire influencé par l'Action française, qui cherchait à influencer culturellement la société pour faciliter un coup d'État du gouvernement ou par l'intermédiaire de l'armée. Calvo Sotelo — homme politique plus charismatique que Goicoechea — qui avait déjà obtenu un mandat de député aux élections de novembre 1933, avec son discours facile et ses invectives incisives contre le gouvernement républicain dans les Cortès, devint le leader naturel de la droite espagnole. Il proposa la création d'un « Bloc national », avec l'intention d'unir la droite derrière son idéologie, mais il n'obtint que l'adhésion des Albiñanistes et de certains courants du carlisme avec lesquels il avait déjà constitué un bureau en mars 1933 , Tradicionalistas y Renovación Española (TYRE). Issus du courant le plus radical du parti, dirigé par Calvo Sotelo, qui était étroitement lié à la revue Acción Española, ils aspiraient à l'abdication d'Alphonse XIII en faveur de son fils Don Juan de Borbón afin de favoriser l'unification des forces monarchistes autour d'un programme néo-traditionaliste. RE était étroitement lié à l'Union militaire espagnole (UME), qui a joué un rôle important dans la planification du coup d'État qui conduirait à la guerre civile.

Au milieu des années 1930, l'extrême droite, face au gouvernement possibiliste dont fait partie José María Gil-Robles, penche pour la figure de Calvo Sotelo qui, bien qu'étant devenu l'un des nouveaux leaders de la droite, n'a d'abord pas capitalisé sur ce facteur. Pour les élections de février 1936, certaines forces de droite s'organisent sous la coalition du Front national contre-révolutionnaire, mais ce projet électoral ne se concrétise pas dans toutes les circonscriptions électorales et donc une union de droite ne se forme pas comme cela s'était produit en 1933 (ce qui était une des revendications du parti). Pour cette raison, Renovación Española s'est présentée dans plusieurs circonscriptions uniquement sous le nom de « Bloque Nacional ». Après la victoire électorale du Front populaire, Calvo Sotelo devient la principale figure des forces de droite, malgré le modeste succès électoral obtenu par la Renovación Española aux élections.

L'assassinat de Calvo Sotelo le 13 juillet 1936, en représailles à l'assassinat du lieutenant Castillo la veille, fut considéré sous le régime franquiste comme l'un des déclencheurs du coup d'État qui déclencha la guerre civile espagnole, bien que l'historiographie courante le nie. La mort de Calvo Sotelo a laissé Goicoechea une fois de plus comme le principal dirigeant de Renovación Española.

Comme d'autres partis et mouvements politiques, RE a disparu après l'approbation du décret d'unification et la formation de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).

Personnalités 
Parmi ses députés aux Cortes, outre José Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu et Antonio Goicoechea, se trouvaient le comte de Vallellano, Honorio Maura Gamazo, Francisco Roa de la Vega, Pedro Sainz Rodríguez et Andrés Rebuelta Melgarejo. Manuel de Semprún y Alzurena était vice-président du parti et Luis María de Zunzunegui y Moreno secrétaire général.

Résultats électoraux

Notes

Références

Bibliographie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parti politique fondé en 1933
Parti politique disparu en 1937
Nationalisme espagnol